«Нежная кожа»() — художественный фильм 1964 года французского режиссёра Франсуа Трюффо. Главные роли в этом фильме исполнили Жан Десайи, Франсуаза Дорлеак, Нелли Бенедетти и Даниэль Чеккальди.

Премьера фильма состоялась 20 апреля 1964 года во Франции, а 5 мая того же года фильм был представлен кинокритикам на Каннском кинофестивале. Критики встретили фильм довольно прохладно, и большим успехом у зрителей он не пользовался.

Сюжет 

Успешный писатель, директор литературного журнала не совсем счастлив в браке. Но вот он встречает стюардессу и влюбляется в неё. Их связь продолжается в Париже до тех пор, пока не вмешивается желающая ему отомстить жена.

В ролях 
 Жан Десайи — Пьер Ляшне
 Франсуаза Дорлеак — Николь
 Нелли Бенедетти — Франка Ляшне
 Даниэль Чеккальди — Клеман
 Лоуренс Бади — Ингрид
 Филипп Дюма — месье Бертран
 Поль Эманюэль — Одиль
 Морис Гаррель — господин Бонтан (продавец в книжном магазине)

Реакция

Отзывы 
Несмотря на известность и признанность Трюффо благодаря фильмам «Жюль и Джим» и «Четыреста ударов», его новый фильм «Нежная кожа» не получил ни крупного успеха, ни больших кассовых сборов. А актёр Жан Десайи, исполнивший главную роль Пьера, назвал эту кинокартину фильмом, разрушившим его карьеру.

Награды и номинации 
В 1964 году фильм участвовал в Каннском кинофестивале и был номинирован на Золотую пальмовую ветвь, но критики дали ему смешанную оценку, и в результате он не получил никакой награды. Единственную же награду фильм получил через год в Дании — там он был назван лучшим европейским фильмом года.

Награды 
Датский кинофестиваль:
 1965 — Приз Бодил в категории Лучший европейский фильм (Франсуа Трюффо)

Номинации 
Каннский кинофестиваль:
 1964 — Золотая пальмовая ветвь (Франсуа Трюффо)

Литература

Ссылки 
 «Нежная кожа» на сайте Фильм. Ру

Фильмы-драмы Португалии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франсуа Трюффо
Фильмы Португалии 1964 года
Фильмы Франции 1964 года
Фильмы Les Films du Carrosse